Steward (englisch für „Verwalter, Kellner“) oder weiblich Stewardess steht für:

 Flugbegleiter, Betreuer und Ansprechpartner der Passagiere in Verkehrsflugzeugen
 Bodensteward auf Flughäfen
 Steward (Schifffahrt), Betreuer der Passagiere an Bord von Schiffen
 Steward, Schiedsrichter bei Automobilrennen, siehe Sportwart #Sportkommissare

 Steward Observatory, astronomische Forschungseinrichtung der University of Arizona

Werktitel:
 Stewardessen, deutsche Fernsehserie der ARD (1969)
 Die Stewardessen, Schweizer Erotik-Komödie von Erwin C. Dietrich (1971)

Steward ist der Familienname folgender Personen:
 Emanuel Steward (1944–2012), US-amerikanischer Boxtrainer
 Ernest Steward (1914–1990), britischer Kameramann
 Freddie Steward (* 2000), englischer Rugby-Union-Spieler
 Herbie Steward (1926–2003), US-amerikanischer Jazz-Saxofonist
 Howard Steward (* ?), kanadischer Curler
 Julian Steward (1902–1972), US-amerikanischer Anthropologe
 Kimberly Steward  (* 1981/1982), US-amerikanische Filmproduzentin
 Lewis Steward (1824–1896), US-amerikanischer Politiker
 Lowell Steward (?–2014), US-amerikanischer Luftwaffenpilot und Weltkriegsveteran
 Natalie Steward (* 1943), britische Schwimmerin
 Samuel M. Steward (1909–1993), US-amerikanischer Schriftsteller und Tätowierer
 Susan McKinney Steward (1847–1918), erste afro-amerikanische Ärztin im Staat New York 

Siehe auch:
 Data Steward (Informationsmanagement)
 Hostess (Betreuung)
 Truchsess (Hofamt) (englisch steward)
 Stewart, Stuart (Begriffsklärungen)